Stadtbahn Berlin steht für
 eine Bahnstrecke durch die Berliner Innenstadt, siehe Berliner Stadtbahn
 eine ursprüngliche Langform für S-Bahn Berlin.

Siehe auch:
 Berlin Stadtbahn